

Geografia 
 Sakata – città giapponese della prefettura di Yamagata

Personaggi 
 Gintoki Sakata – personaggio di fumetti

Persone 
 Daisuke Sakata – calciatore giapponese
 Eio Sakata – giocatore giapponese di go
 Harold Sakata – sollevatore, wrestler e attore statunitense di origine giapponese
 Kazuto Sakata – pilota motociclistico giapponese
 Megumi Sakata – ex calciatrice giapponese